Трифили (, катаревуса Τριφύλλιον, Трифилион) може да се отнася за:

 Трифулчево, на гръцки Трифили, село в Егейска Македония, дем Пела на административна област Централна Македония, Гърция;
 Трифили, село в Егейска Македония, в дем Дескати на административна област Западна Македония, Гърция.

Вижте също 
 Трилистник, село в Област Пловдив, България.